Raven Software — американская компания, разработчик компьютерных игр, расположенная в Мэдисоне (Висконсин). Компания была основана в 1990 году братьями Брайаном и Стивом Раффелами. В 1997 Raven заключила договор с Activision и в конечном счёте была ею приобретена.
Raven часто работает совместно с id Software. В августе 2009 года в компании прошла волна увольнений, после провала игры X-Men Origins: Wolverine и вялых продаж Wolfenstein. А в октябре 2010 года была уволена ещё масса сотрудников, сразу после выхода игры Singularity. Оставшиеся сотрудники помогали Infinity Ward в разработке Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Ghosts.

История

id Software 
Raven Software была основана в 1990 году братьями Брайаном и Стивом Раффелами. Первоначально компания состояла из трех человек, они были найдены Джоном Ромеро, соучредителем id Software, который сотрудничал с Raven в создании игр на их игровом движке, начиная с ShadowCaster. Затем Raven начал создавать игры с id Software и даже ненадолго переехал на ту же улицу, что и id Software. Они использовали движки id для многих своих игр, таких как Heretic, Hexen: Beyond Heretic и Hexen II.

В 2005 и 2009 годах Raven разработала две игры из каталога id: Quake 4 и Wolfenstein соответственно.

Activision 
Компания была независимой до 1997 года, когда ее приобрела Activision за 12 миллионов долларов. Они все еще сотрудничали с id Software, но в то же время разработали и другие игры, такие как Soldier of Fortune в 2000 году, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy в 2003 году,  в 2004 году и многие другие.

В августе 2009 года, из-за низкой производительности и возможного превышения бюджета Wolfenstein, компания произвела крупное увольнение 30-35 сотрудников, оставив две команды разработчиков. Это число было сокращено до одного после очередных увольнений в октябре 2010 года, после задержек с Singularity; было освобождено до 40 сотрудников. После увольнений и после того, как id Software была куплена ZeniMax Media, Raven с тех пор стала основным разработчиком серии Call of Duty.

В декабре 2021 года Activision уволила нескольких сотрудников отдела обеспечения качества (QA). Один из младших менеджеров сказал, что "ценные сотрудники" были уволены, хотя им "в течение нескольких месяцев обещали, что Activision работает над реструктуризацией заработной платы, чтобы увеличить их заработную плату". После этих увольнений, а также других разногласий вокруг Activision Blizzard, была инициирована забастовка. 21 января 2022 года команда контроля качества Raven сформировала союз под названием  с работниками связи Америки.

В мае 2022 года группа тестировщиков по обеспечению качества из Raven Software успешно организовала профсоюз, известный как Game Workers Alliance, за который проголосовали 19 человек при 3 против. В июне 2022 года генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания признает профсоюз и начнет с ним переговоры.

Игры студии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Raven Software
 Raven Software на MobyGames

Activision
Производители компьютерных игр США
Компании, основанные в 1990 году
Появились в 1990 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту